Cet article recense la totalité des joueurs ayant porté le maillot de Le Mans FC en match officiel depuis sa création en 1985.

 Sont présents dans cette liste exhaustive tous les joueurs ayant participé à au moins 1 match dans les compétitions suivantes :  - Ligue 1  - Ligue 2/Division 2 (y compris barrage d'accession en D1)  - National/Division 3 (y compris barrage L2-National et phase finale des champions de groupe de D3)  - National 2  - CFA2  - Division d'Honneur  - Coupe de France   - Coupe de la Ligue
 Ne sont pas comptabilisés dans cette liste, les joueurs ayant uniquement participés aux compétitions suivantes : - Matchs amicaux  - Coupe d'Eté  - Coupe du Maine

Les joueurs ayant joué en Ligue 1 apparaissent sur fond gris, les joueurs en gras sont ceux actuellement dans l'effectif.

Liste arrêtée le 19 mai 2022

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Notes et références 

Le Mans
Le Mans Football Club